KASAM kan avse:

KASAM – nordiska forskare och ska representera oberoende sakkunskap inom områden som är av betydelse för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall, se Statens råd för kärnavfallsfrågor 
KASAM –  ett begrepp från salutogenes teorin, se Känsla av sammanhang